Halber Mond steht für
 Halber Mond (Heppenheim), Hotel
 Grube Halber Mond, Oberböhmsdorf, Bergwerk in Thüringen